Pavličić ist der Familienname folgender Personen:

 Dubravko Pavličić (1967–2012), jugoslawischer bzw. kroatischer Fußballspieler
 Jelica Pavličić (* 1954), jugoslawische Sprinterin
 Pavao Pavličić (* 1946), kroatischer Schriftsteller, Verfasser, Essayist, Autor, Szenarist, Übersetzer, Literaturtheoretiker und Universitätsprofessor